Oakland Oaks – squadra di pallacanestro statunitense della American Basketball League (1961-1963)
 Oakland Oaks – squadra di pallacanestro statunitense della American Basketball Association